Vang – manovra nella vela
Vang – comune norvegese

Pagine correlate 
Vəng